Moureaux is een Belgische politieke dynastie

 Charles Moureaux (1902–1976), onder meer Belgisch minister, vader van Serge Moureaux en Philippe Moureaux.
 Serge Moureaux (1934–), onder meer senator, broer van Philippe Moureaux.
 Philippe Moureaux (1939–2018), onder meer burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, broer van Serge Moureaux.
 Catherine Moureaux (1978–), onder meer gemeenteraadslid in Schaarbeek, dochter van Philippe Moureaux.
 Françoise Dupuis (1949–), onder meer minister, echtgenote van Philippe Moureaux.